Сантонский ярус (Сантон) — один из ярусов отложений верхнего мела. Сантонский ярус имеет маркирующий горизонт — «губковый слой» с остатками морских губок — гексактинелид, за ним следует «полосатая серия» — чередование опок и кремнистых серых глин. Общая мощность — до 20-30 м.

Литература 

 Геологическое строение и полезные ископаемые Волго-Донского и сопредельных регионов // Под редакцией доктора геолого-минералогических наук И. И. Потапова, Нижне-Волжское книжное изд-во, Волгоград, 1968 г.

Меловой период
Геологические ярусы